Karna steht für:
 einen antiken Namen der Stadt Sa'da im Jemen
 den ungarischen Namen der Gemeinde Blandiana im Kreis Alba in Rumänien
 Karna (Mythologie), eine mythische Figur im indischen Epos Mahabharata
 Maharathi Karna, indisches Bühnendrama, als Stummfilm 1928 inszeniert von Vishnupant Govind Damle und Sheikh Fattelal

Karna, Sanskrit „Ohr“ (verwandt mit Latein cornu, „Horn“), steht für:
 Karna (Trompete), auch Karnay, eine iranisch-zentralasiatische lange Metalltrompete
 Ziertürmchen an indischen Tempeltürmen (Shikhara und Vimana) 
 Karna kuta, Miniaturschrein an den Geschossecken eines Vimana-Tempelturms
 Karna shala, wie Karna kuta, Baudekor in der Mitte eines Geschosses

Siehe auch:
 Kaarna